Barrio de Santa María puede referirse a:

Barrio de Santa María (Aguilar de Campoo), localidad del municipio de Aguilar de Campoo.
Barrio de Santa María (Alar del Rey), localidad del municipio de Alar del Rey.
Barrio de Santa María (Talavera de la Reina), localidad del municipio de Talavera de la Reina.